Это список знаменосцев, которые представляли Каймановы Острова на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр.

См. также 
 Каймановы Острова на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Каймановы острова